ТЗО — многозначная аббревиатура:
 ТЗО — театрально-зрелищная организация
 ТЗО — тактическая зона обороны
 ТЗО — токовое задвижное оборудование

См. также 
 ТЗОП — токовая защита обратной последовательности
 ПТЗО — противотанковый заградительный огонь
 Бам-тзо — озеро в Тибете
  — аббревиатура латиницей